MUZ steht als Abkürzung für:

 Musikzentrale e. V., Musikerverbund in Nürnberg
 Musisches Zentrum der Universität Ulm
 MUZ-TV, russischer Fernsehsender
 Masseunzulänglichkeit, Begriff aus dem deutschen und österreichischen Insolvenzrecht

MuZ steht als Abkürzung für:
 Mal- und Zeichenschule, Zwickau
 Motorrad- und Zweiradwerk GmbH, ehemaliger deutscher Fahrzeughersteller in Nachfolge des VEB Motorradwerks Zschopau und der Motorradwerk Zschopau GmbH, Vorgängerin der ehemaligen Motorenwerke Zschopau GmbH

Abkürzung